Nederlandse waterpoloploeg (mannen)
 Nederlandse waterpoloploeg (vrouwen)